Runco ima više značenja:
 Runco, Ferrara
 Runco, Treviso